Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rudiger Haas e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Tom Nijssen 1-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Kelly Jones /  Patrik Kühnen (primo turno)

 Jeremy Bates /  Tom Nijssen (finale)
 Ivan Kley /  Danilo Marcelino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1988